3 miejscowości w Polsce: 
 Rożnowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Miłakowo 
 Rożnowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Rożnowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie

Zobacz też: Rożnowo Nowogardzkie, Rożnowo Łobeskie, Rożnów